Иби () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Алькой. Занимает площадь 62,52 км². Население — 23861 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Ibi 
 Índice estadístico municipal de Ibi
 Ibi en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Villa de Ibi noticias sobre Ibi
 Web de noticias de Ibi
 Portal sobre Ibi
 Reportajes gráficos de las fiestas de Moros y Cristianos de Ibi
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página de la comisión de fiestas de moros y cristianos, historia, fotos, comunicados, múscia, vídeos..
 Portal sobre el museo del juguete de Ibi

Населённые пункты Аликанте
Муниципалитеты Аликанте